Paweł Wojciechowski (econoom), Pools econoom, diplomaat en minister
 Paweł Wojciechowski (atleet), Pools atleet, die gespecialiseerd is in het polsstokhoogspringen
 Paweł Wojciechowski (voetballer 1984), Pools voetballer van onder andere Lechia Zielona Góra, Górnik Zabrze, Cracovia, Polonia Bytom, Lechia Zielona Góra, GKP Gorzów Wielkopolski, Olimpia Elbląg
 Paweł Wojciechowski (voetballer 1990), Pools voetballer van onder andere sc Heerenveen en Willem II